

Sigle 
 JCE – Jacopo Castelfranchi Editore casa editrice fondata da Jacopo Castelfranchi

Informatica 
 JCE – Joomla Content Editor editor della piattaforma software Joomla!

Codici 
 JCE – codice aeroportuale IATA dell'eliporto Convention Center, Oakland, Stati Uniti
 JCE – Jeune Création Européenne